

Geografia

Austria 
 Seebach – frazione di Villaco, città statutaria (Carinzia)

Francia 
 Seebach – comune nel dipartimento del Basso Reno (Grand Est)

Germania 
 Seebach – comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Seebach – comune nel circondario di Wartburg (Turingia)
 Seebach – ex comune ora frazione di Bad Dürkheim, città nel circondario di Bad Dürkheim (Renania-Palatinato)
 Seebach – ex comune ora frazione di Deggendorf, città nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Seebach – ex comune ora frazione di Weinbergen, comune nel circondario di Unstrut-Hainich (Turingia)

Svizzera 
 Seebach – ex comune ora quartiere di Zurigo, città nel distretto di Zurigo (Canton Zurigo)

Persone 
 Holger Seebach (1922-2011) – calciatore danese
 J. Arthur Seebach (1938-1996) – matematico statunitense
 Tommy Seebach (1949-2003) – cantautore danese
 Rasmus Seebach (1980) – cantante danese

Pagine correlate 
 Großenseebach – comune tedesco nel distretto della Media Franconia (Baviera)